Příjmení Repka nese více různých osobností:

 Attila Repka (* 1968) – maďarský zápasník
 Eva Repková (* 1975) – slovenská šachová velmistryně
 František Repka (* 1966) - slovenský lyžař, sdruženář
 Ján Repka (1899–1975) – slovenský a československý politik
 Jozef Repka (* 1960) – slovenský fotbalový brankář
 Peter Repka (* 1944) – slovenský básník, prozaik, dramatik, publicista a člen skupiny Osamelí bežci

Podobné příjmení 
 Řepka